Barros kan som auktorsförkortning betyda:

 Fábio de Barros
 Manuel Barros

Robotskapade auktorsförkortningar